Gunungpuyuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Gunungpuyuh, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Gunungpuyuh, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar